Аляб'єв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Анатолій Аляб'єв:
 Аляб'єв Анатолій Іванович — радянський футболіст
 Аляб'єв Анатолій Миколайович — радянський біатлоніст, заслужений майстер спорту СРСР.
 Аляб'єв Анатолій Якович — український інженер, авіабудівник, доктор технічних наук, професор.
 Аляб'єв В'ячеслав Михайлович — радянський футболіст
 Олександр Аляб'єв:
 Аляб'єв Олександр Володимирович — український музикант, баяніст, заслужений артист України.
 Аляб'єв Олександр Олександрович — російський композитор.

Російські прізвища